El término Zara puede referirse a:

Zara - Una cadena de tiendas de moda española perteneciente al grupo INDITEX fundada por Amancio Ortega; 
Zara o Zadar - (En croata y oficialmente Zadar; en latín Iader o Iadera; en italiano Zara) es una ciudad de la región de Dalmacia, en la moderna Croacia; 
Zara, crucero pesado italiano que sirvió en la Regia Marina durante la Segunda Guerra Mundial.